Jméno a příjmení Karel Urbánek nese více různých osobností:

 Karel Urbánek (hudebník) (1910–1995) – český hudební skladatel, sbormistr a hudební pedagog
Karel Urbánek (herec) (1930–2021) – český herec, první manžel Nadi Urbánkové
Karel  Urbánek (neurolog) (* 1937) – český neurolog, profesor Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 Karel Urbánek (politik) (* 1941) – český komunistický politik, generální tajemník ÚV KSČ v roce 1989
 Karel Urbánek (fotbalista) (1972–2007) – český fotbalista

Související článek 
 Urbánek – příjmení